Восемь кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Beagle в честь биглей — породы собак.

 HMS Beagle (1804) — бриг-шлюп типа Cruizer. На службе с 1804 по 1814 годы.
 HMS Beagle (1820) — десятипушечный бриг-шлюп типа «Чероки». Продан и разобран в 1870 году.
 HMS Beagle (1854) — винтовая деревянная канонерская лодка. Спущена на воду в 1854 году. В 1863 году продана. Попала в японский флот, в котором получила имя «Канко».
 HMS Beagle (1872) — 1-пушечная шхуна. С 1872 по 1883 служила в Сиднее.
 HMS Beagle (1889) — винтовой шлюп типа «Бигль», головной в серии из двух кораблей. На службе с 1889 по 1905 годы.
 HMS Beagle (1909) — эскадренный миноносец типа «Бигль». Головной корабль типа. Спущен на воду в 1909 году. Продан в 1921.
 HMS Beagle (H30) — эскадренный миноносец типа «B». Спущен в 1930, разобран в 1946 году.
 HMS Beagle (A319) — гидрографическое судно типа «Бульдог». Спущено в 1967 году, продано в 2002.